Чулха има више значења:

 Чулха (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чулха (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чулха (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику